Суперлига Србије у ватерполу је највиша ватерполо лига у Србији. Лига броји 10 клубова, а формирана је 2006. након распада заједничке државе Србије и Црне Горе и расформирања бивше Прве лиге Србије и Црне Горе. Нижи ранг такмичења је Прва А лига Србије.

Назив лиге
Највиши ранг често мења назив.

Клубови у сезони 2022/23.

Досадашњи прваци
''Прваци у првенству СР Југославије / Србије и Црне Горе

Успешност клубова

Учешће и пласман клубова по сезонама

Спољашње везе
 Резултати и табеле на www.srbijasport.net
 Табела и резултати на waterpoloserbia.org

Ватерполо лиге
Ватерполо такмичења у Србији